

Села:
 Закриниччя — Вінницька область, Оратівський район
 Закриниччя — Житомирська область, Звягельський район
 Закриниччя — Хмельницька область, Красилівський район

Закриниччя — село, Мінська область, Логойський район